

Geografia
 Morand – comune francese situato nel dipartimento dell'Indre e Loira

Letteratura
 Grand Prix de littérature Paul Morand – premio letterario francese

Persone
 Jean-Antoine Morand (1727-1794) – architetto e scenografo francese
 Paul Morand (1888-1976) – scrittore e diplomatico francese
 Raymond Morand (1931) – ex calciatore svizzero

Pagine correlate
 Morandi